noiseFromAmeriKa è un blog su argomenti di politica ed economia italiana e internazionale, fondato nel 2006, la cui redazione è curata da un gruppo di economisti e ricercatori italiani la cui attività professionale si lega o è stata legata agli Stati Uniti d'America.

Tra i fondatori e curatori del sito vi sono, o vi sono stati, Alberto Bisin (New York University), Michele Boldrin (Università Washington a Saint Louis), Sandro Brusco, Andrea Moro, Giulio Zanella.

Scopo programmatico 

Il manifesto programmatico è stato espresso in questi termini:

Autori 

Curatori e autori degli articoli pubblicati sul blog sono le seguenti persone:
 Alberto Bisin (economista), dalla fondazione.
 Michele Boldrin (economista), dalla fondazione (tranne il periodo da luglio 2011 a maggio 2013).
 Gian Luca Clementi (economista), dal 24 luglio 2012 (in precedenza: dal 1º giugno 2006 al 1º settembre 2008).
 Giovanni Federico (economista agrario), dal 1º marzo 2012 (in precedenza: dal 1º giugno 2006 al 1º settembre 2008).
 Andrea Moro (economista), dalla fondazione.
 Sandro Brusco (economista), dalla fondazione (tranne il periodo dal 1º gennaio 2014 al 19 giugno 2014).
 Giorgio Topa (economista), dalla fondazione (tranne il periodo dal 1º giugno 2011 al 1º marzo 2013).
 Giulio Zanella (economista del lavoro), dal 1º gennaio 2010.
 Aldo Rustichini (economia matematica), dal 1º luglio 2009 al 1º dicembre 2011.

Note

Collegamenti esterni 

 

Blog